Медеа:

 Медеа — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Гориция.
 Медеа — город в Алжире, административный центр одноимённой провинции.
 Медеа — вилайет в северной части Алжира.